Златен глобус за най-добър пълнометражен анимационен филм () е една от категориите на наградите Златен глобус. Връчена е за първи път през 2007 година.

Победители и номинирани

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус

Златен глобус
Награди за най-добър пълнометражен анимационен филм